Antonín Hojer (1894-1964), footballeur tchécoslovaque ;
Jan Hojer (1992-), grimpeur allemand ;
Ladislav Hojer (1958-1986), tueur en série tchécoslovaque.